Остапковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Остапковцы — село в Немировском районе Винницкой области.
 Остапковцы — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Остапковцы — село в Городокском районе Хмельницкой области.